Le Masters de Miami 1991 s'est déroulé du 11 au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Goran Ivanišević déclare forfait après qu'il s'est cassé un doigt à l'entrainement.
 Jim Courier remporte le tournoi en simple en battant David Wheaton en finale. Il réalise le doublé Indian Wells-Key Biscayne et décroche son  ATP en simple. Wheaton réalise un tournoi splendide, écartant notamment le tenant du titre Andre Agassi et le numéro un du tournoi Stefan Edberg. Comme l'année précédente, Boris Becker disparaît sans gloire au , cette fois-ci contre Patrick McEnroe. L'Allemand venait pourtant de s'imposer en Australie face à Lendl (absent à Key Biscayne).
 En double, Wayne Ferreira et Piet Norval s'imposent en finale face à Ken Flach et Robert Seguso. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1991 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 1991) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1991
Tennis aux États-Unis en 1991
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1991